Лері () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Лері () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Лері () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Лері () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна